Die Football League First Division 1912/13 war die 25. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1912 und endete am 30. April 1913.

Der AFC Sunderland gewannen mit vier Punkten Vorsprung vor dem neuen FA-Cup-Sieger Aston Villa die fünfte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Derby County und FC Chelsea konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Notts County und Woolwich Arsenal den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Preston North End und FC Burnley ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||23
||16
||24
||22
||22
||20
||25
||23
||21
||27
||26
||31
||30
||26
||26
||24
||28
||24
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des AFC Sunderland 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1912/13 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Rob Mason, M. Gibson, B. Jackson: Sunderland. The Complete Record. Breedon, Derby 2005, ISBN 1-85983-472-8.

Weblinks 
 England 1912-13 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1912/13
Fußballsaison 1912/13